Пи́тер То́мас Скола́ри (; 12 сентября 1955 — 22 октября 2021) — американский актёр, наиболее известный по ролям в телесериалах «» (1980—1982), «» (1984—1990) и «Девчонки» (2012—2017). Лауреат премии «Эмми».

Ранние годы 
Сколари родился в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк.

Карьера 
Дебютной ролью Сколари стала роль в ситкоме Goodtime Girls, продержавшемся в эфире один сезон. С 1980 по 1982 он имел регулярную ролью в ситкоме «», где играл в паре с Томом Хэнксом. С 1984 по 1990 год он имел постоянную роль в ситкоме «», принёсшую ему ему три номинации на прайм-тайм премию «Эмми» в номинации «Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале». Он также появился с небольшой ролью в режиссёрском дебюте Хэнкса, «То, что ты делаешь» (1996).

С 2012 по 2017 год Сколари имел повторяющуюся роль в комедийно-драматическом сериале «Девчонки», где исполнял роль Тэда Хорвата, отца героини Лины Данэм. Он выиграл премию «Эмми» за лучшее гостевое появление в 2016 году, а также был номинирован на премию «Выбор телевизионных критиков» в 2012 году.

Личная жизнь 
Он был четырежды женат и трижды разведён, и имеет четырёх детей.

Скончался 22 октября 2021 года от лейкемии, которая началась у него за два года до этого.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Средней школы Эджмонт
Выпускники Оксидентал-колледжа
Умершие от рака